Åhlund ist der Familienname folgender Personen:
 Jannike Åhlund (* 1954), schwedische Filmjournalistin
 Maria Åhlund (* 1986), schwedische Fußballspielerin
 Olle Åhlund (1920–1996), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Rune Åhlund (1930–2019), schwedischer Leichtathlet
 Thom Åhlund (* 1953), schwedischer Fußballspieler, -trainer und Funktionär